Příjmení Vacula nosí více významných osobností:

 Daniel Vacula (* 1976) – český fotbalový záložník či útočník
 Simeon Vacula (1880–1958) – český a československý politik
 Vilma Vaculová (1930–2001) – slovenská a československá politička